Jonathan Hugger plus communément appelé Jon Hugger (né le  à Atlanta, Géorgie) est un catcheur américain. Il est connu pour avoir travaillé à la  où sous le nom de ring de Johnny The Bull il détenu à deux reprises le championnat du monde par équipe avec  avec qui il a été aussi codétenteur du championnat hardcore. Il a ensuite travaillé pour la  où il adopte le nom de Johnny Stamboli et remporte à trois reprises le championnat hardcore.

Carrière

World Championship Wrestling (1999-2001) 

Après avoir été entraîné au , l'école de catch de la , Hugger débute sous son propre nom fin . Il adopte le nom de Johnny the Bull et fait équipe avec  formant  managé par Tony Marinara en fin d'année à  où ils l'emportent sur Disco Inferno et .

Peu après leur victoire sur les  (Don et Ron Harris) le  à , ils deviennent trois jours plus tard champion du monde par équipe de la WCW après leur victoire sur Crowbar et David Flair. Ils perdent leur titre le  face aux  lors d'une tournée en Allemagne de la WCW avant de récupérer le titre le lendemain. Ils défendent leur titre le  face à Crowbar et David Flair ainsi qu'Harlem Heat 2000 (Big T et Stevie Ray). Six jours plus tard au cours de , ils gardent leur titre après leur victoire face à Crowbar et David Flair dans un .

World Wrestling Federation/Enterainment (2001-2004)

All Japan Pro Wrestling et circuit indépendant (2004-2007)

Total Nonstop Action Wrestling (2006-2007)

Retour sur le circuit indépendant (depuis 2007)

Caractéristiques au catch

Palmarès 
 Heartland Wrestling Association
 2 fois HWA Heavyweight Championship
 Impact Zone Wrestling
 1 fois IZW Heavyweight Championship
 Toryumon
 Yamaha Cup (2006) – avec Chuck Palumbo
 World Championship Wrestling
 1 fois WCW Hardcore Championship
 2 fois WCW World Tag Team Championship avec 
 World Wrestling Entertainment
 3 fois WWE Hardcore Championship

Récompenses des magazines

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Naissance en avril 1977
Naissance à Atlanta
Catcheur américain
Catcheur de la World Championship Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur d'Impact Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Federation